La Fontaine e o Comportamento Humano é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, com autoria atribuída ao espírito Hammed. Publicado pelo Instituto Beneficente Boa Nova no ano de 2007.

Resumo
A partir de uma coletânea de fábulas de La Fontaine, que ilustram sempre um preceito moral, o espírito Hammed fez ponte na direção da Doutrina Espírita com o objetivo de levar a todos uma reflexão dos porquês da diversidade comportamental dos indivíduos, para que possamos nos entender melhor e, ao mesmo tempo, entender os outros em suas peculiares maneiras de agir e reagir ante as diferentes circunstâncias existenciais. Associando-se a fictícias personagens destas fábulas, o leitor entra em contacto com suas próprias memórias e fantasias mais recônditas, faz uma releitura de conflitos dos quais se encontra distanciado e uma interpretação de seus desejos ignorados. Tais atitudes podem tornar-se objeto de um autotrabalho terapêutico. São textos que reúnem valores universais e preceitos éticos e que podem nos orientar a caminhada em direção à paz íntima e a ampliação da consciência.

Livros espíritas do Brasil
Livros de 2007